Ел Љано има више значења:

 Ел Љано, Ел Љано де Сан Рафаел (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Љано (Хесус Марија, Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Љано, Сан Исидро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Љано, Гранха Хорхе (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Љано, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Општина Ел Љано (Агваскалијентес), општина у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Љано, СЕРЕСО (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Љано (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Љано (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Љано (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Љано (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Љано (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Љано, Гранха (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Љано (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љано (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љано (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љано (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љано (Хуарез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љано (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љано, Ла Лома (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љано (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љано (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љано (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љано (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Љано (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Љано (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Љано (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Љано (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Љано (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Љано (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Љано (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Љано (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Љано (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Љано (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Љано (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Љано (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Љано, Ел Љано син Агва (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Љано (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Љано, Сан Грегорио (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Љано (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Љано (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Љано, Љано де Хакалиља (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Љано (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Љано (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Љано (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Љано (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Љано (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Љано (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Љано (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано (Хесус Марија, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано, Ел Алто (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано, Ла Палма (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано (Тенамастлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано, Ла Преса (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано, Ла Лома (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано, Пуерто (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Љано (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Љано (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Љано, Мадригалењо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љано (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љано (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љано (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љано, Љано Бланко (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љано (Хуарез, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љано (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љано (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љано, Серо де ла Косина (Окампо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љано, Лос Љанос (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љано (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љано (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љано (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љано (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љано, Сан Мигел Канарио (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љано (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љано (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љано (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Љано (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Љано (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Љано (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Љано (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Љано (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Љано, Сан Рафаел дел Љано (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Љано, Сексион Гонзалез Ортега (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Љано (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Љано (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Љано (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Љано, Ла Сијенега (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Љано (Сан Андрес Уаспалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Љано (Сан Бартоломе Јукуање), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Љано (Сан Дионисио Окотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Љано (Сан Франсиско Халтепетонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Љано (Сан Хуан Баутиста Ататлахука), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Љано (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Љано (Сан Хуан Њуми), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Љано, Дивитотокији (Сан Мигел Чикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Љано (Санта Катарина Тајата), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Љано (Ајокеско де Алдама), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Љано (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Љано (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Љано (Сан Хуан Атенко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Љано, Ла Естасион (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Љано (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Љано (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Љано (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Љано (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Љано, Позо Нумеро Дос (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Љано, Позо Нумеро Куатро (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Љано, Позо Нумеро Сеис (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Љано, Позо Нумеро Синко (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Љано, Позо Нумеро Трес (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Љано, Позо Нумеро Уно (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Љано (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Љано (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Љано, Лас Паломас (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Љано (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Љано (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Љано (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Љано (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Љано (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Љано (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Љано (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Љано (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Љано (Аривечи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Љано (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Љано, Санта Марија, Агропекуарија (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Љано (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Љано (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Љано (Моктезума), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Љано (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Љано (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Љано (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Љано (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Љано (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Љано (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Љано (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Љано, Конрадо Кастиљо (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Љано, Ел Тесоро (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Љано (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Љано (Зомпантепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Љано (Јаукемекан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Љано (Сан Лукас Текопилко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Љано, Окампо (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Љано (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Љано (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Љано (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Љано, Порвенир (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Љано (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Љано (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Љано (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Љано (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Љано (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Љано, Ранчо дел Ваље (Ел Платеадо де Хоакин Амаро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Љано (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Љано (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Љано (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику